Любо́вник:

 Мужчина (сексуальный партнёр), имеющий с кем-то сексуальную связь, не состоя с этим человеком в официальном браке.
 Объект любовного влечения в куртуазной любви (в отличие от сексуального партнёра).

См. также 
 Lover
 Любовники из Вальдаро
 Любовники из Хасанлу